Mistrzostwa Europy w zapasach rozegrane zostały po raz pierwszy w stylu klasycznym w 1911 roku w Budapeszcie, a w stylu wolnym w 1929 roku w Paryżu. Kobiety przystąpiły do rywalizacji w 1988 roku w Dijon. Mistrzostwa organizowała CELA, obecnie zawody organizuje FILA.

Edycje

Edycje nieoficjalne

Linki zewnętrzne 
 Baza danych Międzynarodowej Federacji Zapaśniczej

!